Sitio de Gerona puede referirse a alguno de los asedios sufridos por esta ciudad española: 

Sitio de Gerona (793), por el emir cordobés Hisham I.
Sitio de Gerona (827), por los carolingios.
Sitio de Girona (1285), por los franceses en el transcurso de la Cruzada contra la Corona de Aragón.
Sitio de Girona (1462), por Hugo Rogelio III de Pallars Sobirá al futuro rey Fernando II de Aragón y su madre Juana Enríquez.
Sitio de Girona (1653), por las tropas francesas en el transcurso de la Sublevación de Cataluña (1640). 
Sitio de Girona (1684), por los franceses en el transcurso de la Guerra de las Reuniones.
Sitio de Girona (1694), por los franceses en el transcurso de la Guerra de los Nueve Años.
Sitio de Gerona (1711), por las tropas borbónicas españolas en el transcurso de la Guerra de Sucesión Española.
Primer sitio de Gerona (1808), por los franceses en el transcurso de la Guerra de Independencia Española.
Segundo sitio de Gerona (1808), por los franceses en el transcurso de la Guerra de Independencia Española.
Sitio de Gerona (1809), por los franceses en el transcurso de la Guerra de Independencia Española.